Родриго Маурисио Варгас Кастильо (; родился  в Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия) — боливийский футболист, нападающий сборной Боливии.

Клубная карьера 
В марте 2018 года стал игроком львовских «Карпат».

Международная карьера 
В январе 2013 года Варгас попал в заявку сборной Боливии на участие в проходящем в Аргентине молодёжном чемпионате Южной Америки. Он провёл на турнире четыре матча и забил два гола — в ворота сборных Аргентины и Парагвая.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Ориенте Петролеро»
Игроки ФК «Насьональ» Потоси
Игроки ФК «Петролеро»
Игроки ФК «Стронгест»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Рояль Пари»
Игроки ФК «Хорхе Вильстерманн»